Clara-Zetkin-Straße 11 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Clara-Zetkin-Straße 11 in Gera, siehe Kreisgericht Gera (DDR) #Das Kreisgericht
 Clara-Zetkin-Straße 11 (Gernrode) in Quedlinburg-Gernrode
 Villa Elisabeth (Radebeul) in Radebeul

Siehe auch:
 Clara-Zetkin-Straße